Melin est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Melin, commune française (Haute-Saône) ;
 Melin Vor, moulin à marée français ;
 Melin, hameau de la commune d’Auxey-Duresses (Côte-d'Or).

Patronyme 

 Adrien Melin (1981-), acteur français ;
 Alice Melin (1900-1985), femme politique belge socialiste ;
 Björn Melin (1981-), joueur professionnel de hockey sur glace suédois ;
 Geoffrey Melin (1974-), animateur de radio et de télévision belge ;
 Johan Melin (1979-), acteur suédois ;
 Marc Melin (1965-), homme politique belge, membre du Parti socialiste ;
 Olof Werling Melin (1961-1940), militaire suédois.

Voir aussi 
 
 
 
 Meulin, ancienne commune française

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Homonymie de patronyme suédois